Phasenmaske steht für:

 eine spezielle Art einer Fotomaske
 eine spezielle Art eines Transmissionsgitters, siehe Phasenmaske (Transmissionsgitter)